Николай Михайлович Коробов (, Москва — , Москва) — советский математик, профессор механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова.

Биография 
Окончил 24-ю школу Бауманского района Москвы.

В 1935 году стал победителем одной из первых математических олимпиад в городе Москве.

С 1936 по 1941 годы учился на механико-математическом факультете Московского Государственного Университета им. Ломоносова. По окончании служил в рядах Советской Армии — преподавал высшую математику в одной из военных академий.

После демобилизации из армии в 1945 году поступил в аспирантуру МГУ им. Ломоносова, где его руководителем, как и в студенческие годы был Александр Осипович Гельфонд.

В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1953 году — докторскую диссертацию.
С 1948 года работал в институте математики им. В. А. Стеклова АН СССР и на механико-математическом факультете МГУ. Преподавал также в МВТУ им. Баумана, в Энергетическом институте и в Московском педагогическом институте.

Научная деятельность 
Николай Михайлович Коробов проводил исследования в области теории чисел. Он автор 70 научных работ, в том числе двух монографий. 20 его учеников стали кандидатами наук, двое из них — докторами наук. Лауреат премии им. П. Л. Чебышёва АН СССР.

Книги 
  (переведена на английский язык в 1992 году и на испанский язык в 1993 году)

Примечания

Ссылки 
 Николай Михайлович Коробов (к семидесятилетию со дня рождения)

Выпускники МГУ 1941 года
Математики по алфавиту
Математики России
Математики СССР
Математики XX века
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Сотрудники МИАН
Лауреаты премии имени П. Л. Чебышёва
Преподаватели МЭИ
Преподаватели МГТУ